Krempel (Dithmarschen), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Krempel (Geestland), een dorp en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen